Vergo – comune dell'Albania
Vergo Zoccorino – frazione di Besana in Brianza
Vergo – personaggio dell'anime e manga One Piece